Les Élections régionales de 2003 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 2003) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

2003
Basse-Autriche
Politique en mars 2003